Pustertaler – aggettivo relativo alla Val Pusteria  nome sia della valle della Rienza, sia della Valle della Drava
 Pustertaler – Razza di bovini originari della Val Pusteria
 Hochpustertaler – formaggio
 Pustertaler Bergkäse – formaggio 
 Pustertaler Bahn - Ferrovia della Val Pusteria